Lucija (Piran) - plaats in Slovenië
 Lucija Mori - Sloveens voetbalster
 Lucija Polavder - Sloveens judoka
 Lucija Šerbedžija - Kroatisch actrice en model
 Lucija Zaninović - Kroatisch taekwondo sporter